Le Lockheed SR-71 Blackbird est un avion espion de haute altitude américain, volant à plus de 3 500 km/h, ce qui fait de lui le deuxième avion espion le plus rapide du monde après le North American X-15, qui va a plus de 7 200 km/h (Mach 6,7).
 SR-71 est le nom d'un groupe punk-rock américain.